Pieter Brueghel den äldre, född mellan 1525 och 1530 i Breda, i nuvarande Nederländerna, död 9 september 1569 i Bryssel, i nuvarande Belgien, var en inflytelserik flamländsk renässansmålare. Han var far till Pieter Brueghel den yngre och Jan Brueghel den äldre.

Liv och verk 
Pieter Bruegel d.ä. uppkallades efter sin födelseort, men forskare har inte kunnat enas om i vilken av tre möjliga byar det var. Konstnärens namn stavas därtill på flera sätt. Han signerade sina verk "Bruegel" eller "Brueghel", men kallades "Narrbruegel" eller "Bondbrueghel" av senare konsthistoriker för att särskilja honom från andra medlemmar av den målarfamilj, Brueghel, han grundat. Hans födelsedatum är osäkert, liksom närmare detaljer om hans skolning. Verk av Hieronymus Boschs utövade tidigt ett inflytande på honom. Det är troligt att Bruegel sattes i lära hos Pieter Coecke van Aelst, vars dotter Mayke han gifte sig med 1563.

Bruegel blev mästare i Antwerpen 1551. Följande år gav han sig ut på en omfattande resa i Italien, kom troligen så långt söderut som till Sicilien och återvände 1555 genom Graubünden och Tyrolen. År 1563 slog han sig ned i Bryssel, där han som aktad humanist ingick i kretsen kring den lärde poeten Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Det finns många hypoteser men få dokument rörande Bruegels position och inställning under de första årens revolt mot det spanska väldet i Nederländerna, de religiösa stridigheterna och inbördeskrigets fasor. Se Spansk-nederländska kriget.

Stil och motivval 

Bruegel hade skapat nästan alla kategorier inom det efterföljande nederländska måleriet, och hans målningar betingade höga priser. Men trots Rubens beundran och att de flesta av hans målningar snabbt förvärvades till kungliga samlingar minskade Bruegels berömmelse ända fram till det starkt förnyade intresset för hans verk i början av 1900-talet. 

Bruegel försörjde sig under många år på att göra teckningar till gravyrer som gavs ut av den humanistiske grafikhandlaren Hieronymus Cock. Han utförde dem troligtvis i akvarell, men dessa arbeten har gått förlorade. Omkring fyrtio oljemålningar och några i tempera på duk finns kvar.

I sina målningar överförde Bruegel renässansens idealiserade människobild på bondeståndet (därav hans smeknamn), som han skildrar både i hårt arbete och i fest. Därvid uttrycks, i nära anknytning till Boschs måleri, traderad levnadsvisdom genom det groteska och tragikomiska. Bruegels poetiskt realistiska landskap utövade stort inflytande på konsten i Flandern och i norra Nederländerna. Han utsträckte måleriet till att omfatta landsbygden under olika årstider, stämningar och skiftande väderlek, i anknytning till de medeltida tideböckerna och gobelängerna.

Bruegel hyste ett medkännande men osentimentalt intresse för dem som arbetade med jorden, den nederländska landsbygdens talrika fattiga bondebefolkning. Mellan människorna och deras omgivning lyckades Bruegel skapa ett helt nytt visuellt samband, till exempel mellan de magra jägarna och det vintriga landskapet i Jägarna i snön (1565), känslan av ett välbefinnande utvunnet ur naturen i Sädesskörden (1565) eller en mycket kall vinterdag som bakgrund till en uppvisning i mänsklig brutalitet - Barnamorden i Betlehem (1565-1566). Ibland överskuggar nästan landskapet de mänskliga aktiviteterna, som den dramatiska alpbakgrunden i både Sauls självmord och Pauli omvändelse, eller det virvlande vattnet i Storm på havet. Bonddansen och Bondbröllop ger oss "närbilder" av gladare stunder i böndernas liv. 

I hela sitt liv använde Bruegel sig av vardagliga uttryck och ordspråk för att teckna sofistikerade bilder av människans villkor. Den virtuositet han så småningom uppnådde inom sitt område, både i framställningar av det sedda och det inbillade, ses allra bäst vid en jämförelse mellan hans tidiga, överbefolkade Nederländska ordspråk (1559) och det genialiskt komponerade verket De blinda (1568). Två arbeten som ådagalägger hans fantasi på höjden av dess styrka är Dulle Griet och Dödens triumf. Det första, ett helveteslandskap befolkat av den medeltida folksagans alla djävlar, har inspirerat 1900-talets poeter, målare och filmregissörer, medan Dödens triumf med sitt nästan mekaniska utplånande av människor i tusental har uppfattats som en träffande, ohygglig kommentar till vår egen tid.

Konstverk 
Det finns 45 autentiserade, bevarade konstverk av Bruegel, en tredjedel av dem finns i Kunsthistorisches Museum i Wien. Man vet att ett antal konstverk har gått förlorade. Det finns även kvar ett stort antal skisser och gravyrer av honom.

 Landskap med Kristus och apostlarna vid Gennesarets sjö, 1553, troligen tillsammans med Maarten de Vos, privat samling
 Den stora fisken äter den lilla, 1556, Albertina, Wien
 Åsnan i skolan, 1556, Kupferstichkabinett Staatliche Museen, Berlin
 Parabel om sömmaren, 1557, Timken Museum of Art, San Diego
 Landskap med Ikaros fall, c.1558, Musée des Beaux-Arts, Bryssel
 Nederländska ordspråk, 1559, Staatliche Museen zu Berlin - Gemäldegalerie, Berlin
 Fastans och fastlagens strid, 1559, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Sjöslag i Neapelbukten, 1560, Galleria Doria-Pamphili, Rom
 Porträtt av en gammal kvinna, 1560,
 Lek, 1560, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Sauls självmord, 1562, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Två apor, 1562, Staaliche Museen, Gemäldegalerie, Berlin
 Dödens triumf, c. 1562, Museo del Prado, Madrid
 De ogudaktiga änglarnas fall, 1562, Musée des Beaux-Arts, Bryssel
 Galna Greta eller Dulle Griet, c. 1562, Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen
 Babels torn, 1563, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Flykten till Egypten, 1563, Courtauld Institute Galleries, London
 Det "lilla" Bables torn, c. 1563, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam
 Jungfruns död, 1564, Upton House, Banbury, Oxfordshire, Storbritannien
 Kavalleriets procession, 1564, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Vördnadsbetygelsen till kungarna, 1564, National Gallery, London
 Månaderna. En cykel av 6 eller 12 målningar månaderna eller säsongerna från boken Timmarnas bok av dessa återstår fem målningar:
 Jägarna i snön (dec.-jan.), 1565, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Den dystra dagen (feb.-ma.), 1565, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Höbärgning (juni-juli), 1565, Nelahozeves slottsmuseum, norr om Prag, Tjeckien
 Sädesskörden (aug.-sept.), 1565, Metropolitan Museum of Art, New York
 Herdens återkomst (okt.-nov.), 1565, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Vinterlandskap, 1565, Šternberský Palác, Prag 
 Förtalet i Apelles, 1565, British Museum, London
 Barnamorden i Betlehem, 1565-66, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Konstnären och connoisseuren, c. 1565, Albertina, Wien
 Johannes Döparens bön, 1566, Konstmuseet, Budapest
 Folkräkningen i Betlehem, 1566, Musée des Beaux-Arts, Bryssel
 Bröllopsdans, c. 1566, Detroit Institute of Arts, Detroit
 Pauli omvändelse, 1567, Kunsthistorishes Museum, Wien
 Schlaraffenland, 1567, Alte Pinakothek, München
 Skatan på galgen, 1568, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt
 Misantropen, 1568, Museo di Capodimonte, Neapel
 Blind leder en blind, 1568, Museo Nazionale, Neapel
 Bondbröllop, 1568, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Kirmess med dansande bondfolk, 1568, Kunsthistorisches Museum, Wien
 Tiggarna, 1568, Louvren, Paris
 Bonden och boplundraren, 1568, Kunsthistorisches Museum, Wien
 De tre soldaterna, 1568, Frick Collection, New York
 Storm på havet, ett ofullbordat konstverk, troligen Bruegels sista målning.

Referenser

Noter

Övriga källor 
 Web Gallery of Art (vissa basfakta)
 Stechow, Wolfgang, Pieter Bruegel the Elder. New York: H.N. Abrams 1990.

Externa länkar 

 Olga's gallery
 Pieter Bruegel dit l'ancien (fransk webbplats)
 Tre målningar från "bondaktiga Bruegel" Million-Pixel Experience

Pieter Brueghel den äldre
Personer från Breda
Födda 1527
Avlidna 1569
Män